Berceanu este un nume de familie românesc.

 Gheorghe Berceanu (1949-2022), luptător român, laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976
 Mihail Berceanu (1882-1957), om politic și ministru român
 Radu Berceanu (n. 1953), politician român, deputat și senator din 1990
 Ștefan Berceanu (1914-1990), medic și dramaturg român

Vezi și 
 Bercea (nume)